Auce, une rivière de Lettonie.
 Auce, une municipalité de Lettonie.
 Auce, une ville de Lettonie, centre administratif de l'entité précédente.

Voir aussi 
 Le .

Homonymie de toponyme